Příjmení Proksch nosí více významných osobností:

 Anton Proksch (1804–1866) – český německy hovořící hudebník, hudební pedagog a výrobce klavírů
 Josef Proksch (1794–1864) – český klavírní pedagog, hudební teoretik a skladatel
 Marie Prokschová (1836–1900) – česká německy hovořící klavíristka a hudební skladatelka

Související články 
 Prokschové